Talcott ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Talcott (1797–1883), US-amerikanischer Vermessungsingenieur
 Burt L. Talcott (1920–2016), US-amerikanischer Politiker
 Charles A. Talcott (1857–1920), US-amerikanischer Politiker
 Eliza Talcott (1836–1911), amerikanische Missionarin im Japanischen Kaiserreich
 Joseph Talcott (1669–1741), Politiker aus Connecticut
 Lucy Talcott (1899–1970), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Samuel A. Talcott (1789–1836), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Verena Blechinger-Talcott (* 1966), deutsche Japanologin

Als Vorname:
 Talcott Parsons (1902–1979), US-amerikanischer Soziologe

Talcott bedeutet weiterhin:
 Talcott (West Virginia), ein gemeindefreies Gebiet im Summers County, West Virginia, Vereinigte Staaten